Ashram kan avse:

 Ashram ‒ en avskild plats för de hinduer som vill dra sig tillbaka och ägna sig åt meditation, se ashrama
 The Ashram ‒ en indisk-amerikansk film från 2018 i regi av Ben Rekhi